Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Руано Паскуаль вирішила зосередитись на змаганнях в одиночному розряді, а Суарес вирішила відпочити після плей-оф Світової групи Кубка Федерації.

Йоаннетта Крюгер і Франческа Ск'явоне виграли титул, у фіналі перемігши пару Юлія Бейгельзимер і Анастасія Родіонова з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
Парний розряд